Кривозуб — фамилия. Известные носители:

 Кривозуб, Наталья Сергеевна (Бардо; род. 1988) — российская актриса театра и кино, певица и телеведущая.
 Кривозуб, Сергей Иванович (род. 1954) — советский легкоатлет, прыгун с шестом.